Die Tabellen nennen die Aufstellung der Mannschaften bei der Schacholympiade 1988 in Thessaloniki. An der Olympiade nahmen 107 Mannschaften teil, die ein Turnier im Schweizer System über 14 Runden austrugen. Darunter befand sich eine B-Mannschaft des Gastgeberlandes. Die Wertung erfolgte primär nach Brettpunkten, dann nach der Buchholz-Wertung und schließlich nach Mannschaftspunkten. Zu jedem Team gehörten vier Stamm- und maximal zwei Ersatzspieler. Mehrere Mannschaften reisten verspätet an und wurden erst zur zweiten bzw. dritten Runde ins Turnier aufgenommen. Die Mannschaft von Chile war zur ersten Runde gegen Venezuela angesetzt, erschien jedoch nicht
in Thessaloniki. Venezuela erhielt einen kampflosen 4:0-Sieg angerechnet, Chile wurde in der Folge nicht mehr aufgestellt. Ab Runde 3 war jeweils eine Mannschaft spielfrei und erhielt dafür 2 Mannschaftspunkte sowie (im Gegensatz zu Venezuela bei dessen kampflosem Sieg) nur 2 Brettpunkte.

Mannschaften

1. Sowjetunion

2. England

3. Niederlande

4. USA

5. Ungarn

6. Jugoslawien

7. Philippinen

8. China

9. Kuba

10. Argentinien

11. Israel

12. Schweden

13. Tschechoslowakei

14. Italien

15. Island

16. Dänemark

17. DDR

18. Deutschland

19. Indien 

Indien traf erst zur zweiten Runde vor Ort ein, so dass sich das vorstehende Ergebnis aus nur dreizehn Runden ergibt.

20. Schweiz

21. Polen

22. Spanien

23. Brasilien

24. Bulgarien

25. Rumänien

26. Indonesien

27. Griechenland

28. Österreich

29. Guatemala 

Die Mannschaft Guatemalas traf verspätet ein und konnte das Turnier erst mit der dritten Runde aufnehmen. Alle Bilanzen beziehen sich somit auf nur zwölf Wettkämpfe.

30. Schottland

31. Frankreich

32. Finnland

33. Albanien

34. Belgien

35. Kolumbien

36. Peru

37. Kanada

38. Neuseeland 

Der zweite Ersatzspieler Lev Aptekar kam im Laufe der Olympiade nicht zum Einsatz.

39. Paraguay 

Paraguay reiste verspätet an und nahm das Turnier mit der zweiten Runde auf. Die Ergebnisse verstehen sich also aus 13 Wettkämpfen. Der zweite Ersatzspieler César Santacruz kam im Turnierverlauf nicht zum Einsatz.

40. Australien

41. Venezuela 

Venezuela gewann in der ersten Runde kampflos mit 4:0 gegen die nicht angetretenen Chilenen. Das Ergebnis ist in der Mannschaftsbilanz und den Einzelbilanzen der vier Stammspieler eingerechnet.

42. Thailand

43. Norwegen

44. Mexiko

45. Dominikanische Republik 

Der zweite Ersatzspieler Hugo Orizonto kam im Turnierverlauf nicht zum Einsatz.

46. Wales

47. Singapur

48. Ägypten

49. Uruguay

50. Irland

51. Syrien

52. Türkei

53. Luxemburg

54. Portugal

55. Griechenland B

56. Pakistan

57. Färöer 

Der zweite Ersatzspieler Súni Merkistein kam im Turnierverlauf nicht zum Einsatz.

58. Malaysia

59. Puerto Rico

60. Marokko

61. Angola

62. Costa Rica 

Der zweite Ersatzspieler Hernan Sobrado kam im Turnierverlauf nicht zum Einsatz.

63. Bangladesch

64. Bolivien

65. Jamaika

66. Algerien

67. Japan

68. Vereinigte Arabische Emirate

69. Barbados

70. Nigeria 

Der zweite Ersatzspieler S. Ebigwei kam im Turnierverlauf nicht zum Einsatz.

71. Libyen

72. Simbabwe

73. El Salvador

74. Zypern

75. Katar

76. Malta

77. Jordanien

78. Libanon

79. Honduras 

Die an Brett 2 und 4 gemeldeten Spieler José Cruz und Jaime Medina kamen im Turnierverlauf nicht zum Einsatz.

80. Suriname 

Die Mannschaft traf verspätet ein und nahm das Turnier erst zur zweiten Runde auf. Alle Bilanzen verstehen sich aus 13 Wettkämpfen.

81. Sambia 

Der zweite Ersatzspieler J. Phiri kam im Turnierverlauf nicht zum Einsatz.

82. Senegal 

Der zweite Ersatzspieler C. T. Diao kam im Turnierverlauf nicht zum Einsatz.

83. Botswana

84. Hongkong

85. Bahrain

86. Andorra

87. Nordjemen

88. Palästina 

Die Mannschaft vertrat den Palästinensischen Schachverband.

89. Niederländische Antillen

90. Mauretanien 

Mauretanien hatte in der vorletzten Runde ein Freilos, für das je 2 Mannschafts- und Brettpunkte gutgeschrieben wurden. Der zweite Ersatzspieler S. Tfeil kam im Turnierverlauf nicht zum Einsatz.

91. Haiti

92. Panama 

Panama traf verspätet ein und nahm das Turnier zur zweiten Runde auf. Die Bilanzen verstehen sich also aus 13 Wettkämpfen.

93. Liechtenstein 

Liechtenstein hatte in Runde 8 ein Freilos, für das je 2 Mannschafts- und Brettpunkte gutgeschrieben wurden. Der zweite Ersatzspieler E. D'Ella kam im Turnierverlauf nicht zum Einsatz.

94. Monaco 

Monaco hatte in Runde 9 ein Freilos, für das je 2 Mannschafts- und Brettpunkte gutgeschrieben wurden.

95. Uganda

96. San Marino

97. Mali 

Mali hatte in Runde 5 ein Freilos, für das je 2 Mannschafts- und Brettpunkte gutgeschrieben wurden.

98. Guernsey / Jersey 

Die Mannschaft erhielt in der letzten Runde ein Freilos, für das je 2 Mannschafts- und Brettpunkte gutgeschrieben wurden.

99. Sudan 

Die Sudanesen trafen verspätet ein und nahmen das Turnier zur zweiten Runde auf. Damit verstehen sich alle Bilanzen aus 13 Wettkämpfen.

100. Britische Jungferninseln 

Die Mannschaft erhielt in der 12. Runde ein Freilos, für das je 2 Mannschafts- und Brettpunkte gutgeschrieben wurden.

101. Kenia

102. Amerikanische Jungferninseln 

Die Mannschaft erhielt in der 11. Runde ein Freilos, für das je 2 Mannschafts- und Brettpunkte gutgeschrieben wurden. Der an Brett 3 aufgestellte Stammspieler W. Clayton kam im Turnierverlauf nicht zum Einsatz.

103. Bermuda 

Die Mannschaft erhielt in der 10. Runde ein Freilos, für das je 2 Mannschafts- und Brettpunkte gutgeschrieben wurden.

104. Bahamas 

Die Mannschaft erhielt in der 6. Runde ein Freilos, für das je 2 Mannschafts- und Brettpunkte gutgeschrieben wurden. Zudem war sie verspätet eingetroffen und hatte das Turnier erst mit der zweiten Runde aufgenommen. Somit verstehen sich alle Bilanzen aus 12 Wettkämpfen. Schließlich waren für die Mannschaft der Bahamas nur drei Spieler vor Ort, so dass die Partie am 4. Brett jeweils kampflos abgegeben wurde. Namentlich war in allen Fällen der Spieler P. Benevex aufgestellt.

105. Mauritius 

Die Mannschaft erhielt in der 7. Runde ein Freilos, für das je 2 Mannschafts- und Brettpunkte gutgeschrieben wurden. Zudem war sie verspätet eingetroffen und hatte das Turnier erst mit der zweiten Runde aufgenommen. Somit verstehen sich alle Bilanzen aus 12 Wettkämpfen.

106. Fidschi 

Die Mannschaft erhielt in der 4. Runde ein Freilos, für das je 2 Mannschafts- und Brettpunkte gutgeschrieben wurden.

107. Seychellen 

Die Mannschaft erhielt in der 3. Runde ein Freilos, für das je 2 Mannschafts- und Brettpunkte gutgeschrieben wurden. Der Ersatzspieler R. Vidot wurde, wie bereits 1986, nicht eingesetzt.

Quellen 
 Schacholympiade 1988 bei olimpbase.org

Einzelnachweise 

1988
Schach 1988
Schach (Griechenland)
Sport (Thessaloniki)